Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але вирішили цього разу брати участь окремо. Маттек-Сендс грала в парі з Гетер Вотсон, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Андрея Клепач і Катарина Среботнік. Шафарова грала в парі з Тімеа Бабош, але вони програли в першому колі парі Катерина Бондаренко і Ольга Савчук.

Катерина Макарова і Олена Весніна виграли титул, у фіналі перемігши пару Сімона Халеп і Моніка Нікулеску з рахунком 6–3, 7–6(7–5).

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Doubles Draw 

Rogers Cup 2016